Werdenberg-Heiligenberg ist der Name folgender Personen:

 eine Nebenlinie der Werdenberger, siehe Werdenberg (Adelsgeschlecht)

 Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg († um 1365)